Paraclet steht für:
 Le Paraclet, abgegangenes Nonnenkloster nahe Nogent-sur-Seine, Region Grand Est, Frankreich
 Kloster Paraclet, ehemalige Zisterzienserinnenabtei in der Gemeinde Cottenchy, Region Hauts-de-France, Frankreich

Siehe auch:
 Paraklet